Матю́хин (Матю́хина) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от просторечной уменьшительной формы имени Матвей.

Известные носители

А 
 Матюхин, Александр Александрович (род. 1981) — российский писатель.
 Матюхин, Алексей Павлович (1912—1945) — советский офицер, участник обороны Севастополя, командир батареи на Малаховом кургане.
 Матюхин, Анатолий Терентьевич (род. 1930) — советский футболист.

В 
 Матюхин, Валерий Александрович (род. 1949) — советский дирижёр и пианист, лауреат Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко.

Г 
 Матюхин, Георгий Гаврилович (род. 1934) — экономист, председатель Совета директоров Центрального банка России (1990—1992).
 Матюхин, Григорий Иванович (1915—1992) — Герой Советского Союза.

ИЛНС 
 Матюхин, Иван Петрович (1922—2015) — полный кавалер ордена Славы.
 Матюхин, Иван Сергеевич (1894—1921) —один из руководителей повстанцев во время Тамбовского восстания.
 Матюхин, Леонид Иванович (род. 1937) — советский государственный деятель.
 
 Матюхин, Сергей Владимирович (род. 1980) — украинский футболист.

